Jean-Louis Barrault (1910-1994) – attore, regista e mimo francese
 Jean-Michel Barrault (1927) – scrittore e giornalista francese
 Marie-Christine Barrault (1944) – attrice francese
 Véronique Barrault (1953) – attrice francese